Котао може значити:

 Котао (суд), затворена посуда у којој се вода или неки други медији загрева.
 Котао (доказно средство), ирационално доказно средство